Мальтийский сокол:

Значения 
 «Мальтийский сокол» — роман Дэшила Хэмметта (1930);
 «Мальтийский сокол» — экранизация 1931 года;
 «Мальтийский сокол» — классическая экранизация 1941 года.
 Maltese Falcon — яхта верфи Perini Navi.

См. также 
 «Мальтийский сокол» — прозвище мальтийского игрока в снукер Тони Драго